C.J. Williams puede hacer referencia a:
Charles Jay "C.J." Williams (1858-1945), director de cine estadounidense.
C. J. Williams (1990- ), baloncestista estadounidense.